Arturo Bonucci (1894-1964), violoncellista
 Arturo Bonucci (1954-2002), violoncellista e nipote del precedente.